Hoàng Anh Tuấn ist der Name folgender Personen:

* Hoàng Anh Tuấn (Diplomat) (* 1965), vietnamesischer Diplomat
 Hoàng Anh Tuấn (Schiedsrichter) (* 1975), vietnamesischer Fußballschiedsrichter 
 Hoàng Anh Tuấn (Gewichtheber) (* 1985), vietnamesischer Gewichtheber